

Osoby 
 Albrecht von Wallenstein – czeski polityk
 Alfred Wallenstein – amerykański dyrygent i wiolonczelista

Inne 
 Wallenstein – niemiecki zespół grający rock elektroniczny

Zobacz też 
 Wallerstein